Per a l'estació de mercaderies Barcelona-Clot (Sagrera), vegeu estació de Sagrera Mercaderies.

El Clot és un intercanviador ferroviari situat al barri del Clot al districte de Sant Martí de Barcelona (Barcelonès). L'estació de ferrocarril d'adif, anteriorment anomenada el Clot - Aragó, es troba a la línia Barcelona-Girona-Portbou i hi tenen parada trens de Rodalies de Catalunya de les línies R1, R2 i R2 Nord dels serveis de rodalia de Barcelona i la línia R11 dels serveis regionals, operats per Renfe Operadora. L'estació del metro de Barcelona, anteriorment anomenada Clot, dona servei a les línies L1 i L2

La línia de Granollers o Girona va entrar en servei l'any 1854 quan va entrar en servei el tram construït per la Camins de Ferro de Barcelona a Granollers entre Barcelona (antiga estació de Granollers, substituïda per l'Estació de França) i Granollers Centre. L'actual estació soterrada data del 1972 quan es va soterrar el tram entre aquesta i la plaça de les Glòries Catalanes, anteriorment ja hi havia hagut un baixador i una estació en superfície.

Amb l'eliminació el 1989 del ramal de Marina de la línia de Mataró i la creació del ramal Besòs, connectant la línia de Mataró amb la de Granollers cap al centre de la ciutat per alliberar sòl a la costa del Poblenou on es va construir La Vila Olímpica del Poblenou, els trens de rodalia de la línia R1 van començar a transitar i fer parada a l'estació.

L'any 2016, l'estació de Rodalies va registrar l'entrada de 3.515.000 passatgers i la del Metro va registrar-ne 6.245.727.

Serveis ferroviaris 

 La gran majoria dels Catalunya Exprés (servei que ja no es proporciona el 2018) no efectuaven parada ni a Barcelona-Sant Andreu Comtal, ni a Granollers Centre, sent la següent o anterior Sant Celoni

El recorregut de la R2 és provisional fins al 2011 fruit de les obres a Sant Andreu Comtal, per veure quins són els canvis que hi ha hagut vegeu R2 i R10. A més causa d'aquestes obres temporalment tots els trens de les línies R12, R15, R16 i Ca6, finalitzen el seu recorregut a l'Estació de França.

Accessos 
 Carrer Valencia (enllaç L2)
 Carrer Sibelius
 Enllaç L1 i Rodalies
 Carrer Aragó (enllaç Rodalies)

Referències

Vegeu també 
 Llista d'estacions del metro de Barcelona
 Xarxa ferroviària de Catalunya

Clot
Clot
Clot-Arago, el
Clot-Arago, el
Clot-Arago, el
Línia Barcelona-Girona-Portbou
Línia Barcelona-Manresa-Lleida-Almacelles
Avinguda Meridiana